Аббревиатура СМС означает:
 СМС — синтетические моющие средства.
 ЗАО «Смоленские мобильные сети»

А также:
 метеорологический спутник на синхронной орбите
 сверхпроводящая магнитная система
 Связьмонтажсервис
 сейсморазведочная морская станция
 сенсоры, модули, системы
 сервис коротких сообщений
 система коротких сообщений
 система материального стимулирования
 система местного самоуправления
 система мониторинга связи
 служба мобильных сообщений
 служба морских сообщений
 совет местного самоуправления
 совет молодых специалистов
 совместные миротворческие силы
 современная медицинская служба
 «Содружество молодых сайтов»
 Сочи — Морстрой
 Союз молодых социалистов
 Союз молодёжи Ставрополья
 Союз морских страховщиков
 «Союз Москва-Сибирь»
 Союз «Московский скаут»
 спасательная медицинская служба
 Спецмонтажстрой
 спиртовой мебельный светлый
 старшая медицинская сестра
 «Страны мира сегодня»
 стратегический межконтинентальный самолёт
 Строймашсервис
 сухая магнитная сепарация

См. также 
 SMS
 SMS-маркетинг
 СМС-рассылка